Markovo (Kroatië)
 Markovo (Tsjoekotka)
 Markovo (Slovenië)